Santiago – hiszpański wariant imienia Jakub
 Santiago – hiszpański zakon rycerski
 Santiago del Estero – prowincja w Argentynie
 Santiago – wyspa w archipelagu Galapagos
 Santiago – wyspa w archipelagu Wysp Zielonego Przylądka
 Santiago – rodzaj pszczół
 Santiago – postać literacka, bohater książki Stary człowiek i morze
 Santiago – wampir z powieści Anny Rice

Miejscowości:

Argentyna:
 Santiago del Estero – miasto w Argentynie
Brazylia:
 Santiago – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul.

Chile:
 Santiago – stolica Chile
 Santiago – prowincja w Regionie Metropolitalnym Chile

Dominikana:
 Santiago de los Caballeros – miasto na Dominikanie
 Santiago – prowincja na Dominikanie
Ekwador:
 Santiago de Guayaquil – miasto w Ekwadorze, stolica prowincji Guayas
Filipiny:
 Santiago – miasto na Filipinach, w prowincji Agusan del Norte (region Caraga)
 Santiago – miasto na Filipinach, w prowincji Ilocos Sur (region Ilocos)
 Santiago – miasto na Filipinach, w prowincji Isabela (region Cagayan Valley)

Hiszpania:
 Santiago de Compostela – sanktuarium św. Jakuba i miasto wokół niego, stolica hiszpańskiej prowincji Galicia
Kolumbia:
 Santiago – miasto i gmina w Kolumbii, w departamencie Norte de Santander
 Santiago – miasto i gmina w Kolumbii, w departamencie Putumayo
 Santiago de Cali – miasto w Kolumbii, stolica departamentu Valle del Cauca
Kostaryka:
 Santiago de Puriscal – miasto w Kostaryce, stolica kantonu Puriscal w prowincji San José
Kuba:
 Santiago de Cuba – miasto na Kubie
Meksyk:
 Santiago – miasto w Meksyku, w stanie Nuevo León 

Nikaragua:
 Santiago de los Caballeros de León – miasto w Nikaragui, stolica departamentu León 

Panama:
 Santiago de Veraguas – miasto w Panamie

Paragwaj:
 Santiago – miasto i dystrykt w Paragwaju, w departamencie Misiones 

Peru:
 Santiago – miasto w Peru, w regionie Ica
 Santiago – rzeka w Peru przepływająca w pobliżu źródeł Amazonki
Portugalia:
 Santiago – miejscowość w gminie Alcácer do Sal
 Santiago – miejscowość w gminie Seia
 Santiago – miejscowość w gminie Sesimbra
 Santiago – miejscowość w gminie Tavira
 Santiago – miejscowość w gminie Torres Novas
USA:
 Santiago – jednostka osadnicza w USA, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor

Przypisy